Erbschloe ist der Familienname folgender Personen:

 August Erbschloe (1850–1925), deutscher Unternehmer und Politiker
 Carl Erbschloe (1847–1902), deutscher Kunstsammler und Mäzen

Erbschloe oder Erbschlö steht für:
 Erbschlö, Weiler in Erbschlö-Linde, Wuppertal
 Erbschlö-Linde, Wohnquartier in Wuppertal
 Honschaft Erbschlö, Honschaft im Kirchspiel Lüttringhausen, Amt Beyenburg
 Erbschloe-Hammer, siehe Wüste (Remscheid) #Lage und Beschreibung

Siehe auch:
 Erbslöh (Begriffsklärung)